Друга лига Црне Горе У  сезони 2015/16 је било десето по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2014/15. из лиге су испали Арсенал из Тивта и Забјело из Подгорице, умјесто њих, у Другу лигу су се пласирали Брсково из Мојковца и Графичар из Подгорице. У Прву лигу за сезону 2015/16 пласирали су се Искра из Даниловграда као победник Друге лиге, и Дечић из Туза као побједник Двомеча са Могреном.

Формат такмичења у Другој лиги у сезони 2015/16 остао је исти као и претходних година, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, победник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2016/17, док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном из Прве лиге на крају сезоне 2015/16.

Сезона је почела суспезијом Могрена због неизмирених обавеза према бившим играчима. Фудбалери Могрена се нису појавили на прва два меча и према правилима фудбалског савеза Црне Горе, Могрен је требало да буде избачен два ранга ниже. Како Црна Гора нема четврту лигу, Могрен је искључен из Друге лиге за сезону 2015/16 и избачен је у Трећу лигу, са забраном напредовања у виши ранг двије године.

Клубови у сезони 2015/16

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 ФК Ибар: -5 поена
 ФК Јединство је нови прволигаш.
 ФК Брсково испада у Трећу лигу.
 ФК Могрен избачен у Трећу лигу.
 ФК Морнар испао из Прве у Другу лигу.

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 ФК Искра - 10 мјесто у првој лиги,
 ОФК Петровац - 11. мјесто у првој лиги,
 ФК Цетиње - 2 мјесто у другој лиги,
 ФК Братство - 3 мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2016/17. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2016/17, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2015/16. пласирали су се Искра  из Даниловграда и Петровац из Петровца.

Доигравање за пласман у Другу лигу из Треће лиге 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (јужну, сјеверну и средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Челик - првак Средње регије,
 Отрант Олимпик - првак Јужне регије,
 Полимље - првак Сјеверне регије.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2016/17. пласирали су се Челик  из Никшића и Отрант Олимпик из Улциња.

Листа стријелаца

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Спољашње везе 
  Званични сајт ФСЦГ

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2015/16.